Jericho es el nombre en inglés de la ciudad de Jericó y puede referirse a:

Lugares
 Jericho (Arkansas)
 Jericho (Nueva York)
 Jericho (Vermont)
 Jericho (condado de Chittenden, Vermont)

Música
 Jericho (álbum)

Televisión
 Jericho, serie de televisión de 2006
 Jericho (serie de televisión de 2016)

Personas
 Chris Jericho, nombre artístico de Christopher Irvine, luchador canadiense-estadounidense

Milicia
 Jericho (misil)

Videojuegos
 JERICHO, videojuego